Žaga (gmina Bovec)
 Žaga (gmina Kamnik)
 Žaga (gmina Velike Lašče)